Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Jelisiejew (ur. 1934) – radziecki kosmonauta
 Jurij Jelisiejew (ur. 1949) – ukraiński piłkarz
 Matwiej Jelisiejew (ur. 1993) – rosyjski biathlonista
 Aleksy (Jelisiejew) (ur. 1969) – rosyjski biskup prawosławny
 Dymitr (Jelisiejew) (ur. 1961) – rosyjski biskup prawosławny
 Jewhen Jelisiejew (ur. 1989) – ukraiński piłkarz
 Jewgienij Jelisiejew (1908/09-1999) – rosyjski piłkarz
 Pawieł Jelisiejew (1893-?) – radziecki polityk
 Jewgienij Jelisiejew (ur. 1936) – radziecki działacz partyjny
 Iwan Jelisiejew (1901-1974) – radziecki wiceadmirał